Syringogaster — неотропический род двукрылых из инфраотряда круглошовных мух. Единственный представитель семейства Syringogastridae.

Описание 
Похожие на муравьёв мухи длиной 4-6 мм. Глаза крупные, передние фасетки заметно увеличены. Щеки узкие, передняя их часть покрыта волосками, задняя часть — голая. Щетинки на груди сильно редуцированы. Имеются лишь две посталярных (закрыловых) щетинки на среднеспинке и две щетинки на щитке. Эти щетинки расположены на небольших бугорках. Задние бёдра утолщены с рядами из 4-15 толстых щетинок. Задние голени изогнуты. Крылья прозрачные или с рисунком из пятен и/или поперечных полос. Костальная жилка без разрывов. Брюшко стебельчатое. Первые 3-4 тергита сросшиеся. Граница между первым и вторым тергитом не видна.

Образ жизни 
Встречаются в тропических лесах. В горах встречаются до высоты 1450 м над уровнем моря. Мухи способны к зависающему полёту. Образ жизни личинок не известен.

Систематика 
Род описан Эзра Крессоном мл. в 1912 году в составе семейства Psilidae. Затем длительное время род включали в состав семейства Megamerinidae. В 1969 году Анджело Прадо отнёс род к самостоятельному семейству Syringogastridae. В мировой фауне известно 23 вида:

 
 
 
 
 
 
 
 †
 
 
 
 
 
 
 †

Палеонтология 
Два вида найдены в янтаре миоценового возраста в Доминиканской Республике.

Распространение 
Широко распространены в пределах неотропической области от Мексики (Сан-Луис-Потоси) до Аргентины (Мисьонес). На Антильских островов известны только в ископаемом состоянии.

Примечания 

Diopsoidea
Роды двукрылых